Ferrières (België), een plaats in de Belgische provincie Luik

Ferrières (Charente-Maritime)
Ferrières (Hautes-Pyrénées)
Ferrières (Manche)
Ferrières (Meurthe-et-Moselle)
Ferrières (Oise)
Ferrières (Somme)
Ferrières (Tarn)
ook: